Ставки — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Ставки — деревня в Берёзовском районе Брестской области.

Россия 
 Ставки — хутор в Славянском районе Краснодарского края.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Ставки — упразднённый посёлок в Симферопольском районе.

Украина 
Винницкая область
 Ставки — село в Бершадском районе Винницкой области.
 Ставки — село в Песчанском районе Винницкой области.
Волынская область
 Ставки — село в Турийском районе Волынской области.
Донецкая область
 Ставки — посёлок в составе города Горловка Донецкой области.
 Ставки — посёлок в составе города Лиман Донецкой области.
Житомирская область
 Ставки — село в Хорошевском районе Житомирской области.
 Ставки (до 2016 г. — Ленино) — село в Радомышльском районе Житомирской области.
Киевская область
 Ставки — село в Фастовском районе Киевской области.
Львовская область
 Ставки — село в Яворовском районе Львовской области.
Николаевская область
 Ставки — село в Веселиновском районе Николаевской области.
Одесская область
 Ставки — село в Лиманском районе Одесской области.
 Ставки (до 2016 г. — Чапаевка) — село в Подольском районе Одесской области.
Полтавская область
 Ставки — село в Хорольском районе Полтавской области.
Ровненская область
 Ставки — село в Ровненском районе Ровненской области.
Тернопольская область
 Ставки — село в Гусятинском районе Тернопольской области.
 Ставки — село в Залещицком районе Тернопольской области.
Херсонская область
 Ставки — село в Каланчакском районе Херсонской области.

См. также 
 Ставка (значения)
 Ставок